Prince of Persia, a série de jogos eletrônicos
 Prince of Persia (jogo eletrônico de 1989), um jogo de 1989
 Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame, um jogo de 1994
 Prince of Persia 3D, um jogo de 1999
 Prince of Persia: The Sands of Time, um jogo de 2003
 Prince of Persia: Warrior Within, um jogo de 2004
 Prince of Persia: The Two Thrones, um jogo de 2005
 Battles of Prince of Persia, um jogo de 2005
 Prince of Persia Classic,
 Prince of Persia, um jogo de 2008
 Prince of Persia: The Fallen King, um jogo de 2008
 Prince of Persia: The Forgotten Sands, um jogo de 2010
 Prince of Persia: The Sands of Time (filme), um filme de 2010
 Prince (Prince of Persia), o protagonista dos jogos e do filme